Chopin-Park steht für
Chopin-Park (Chicago), USA
Chopin-Park (Gliwice), Polen